Velika nagrada Velike Britanije 2009 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. junija 2009 na angleškem dirkališču Silverstone Circuit. Zmagal je nemški dirkač Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, za katerega je to druga zmaga sezone in tretja v karieri, prvič je dosegel Hat Trick (zmaga, najboljši štartni položaj in najhitrejši krog). Drugo mesto je osvojil Vettlov moštveni kolega, Mark Webber, tretje pa Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes. Z zmago se je Vettel približal vodilnem v dirkaškem prvenstvu, Jensonu Buttnu, ki je bil tokrat šesti, na petindvajset točk zaostanka.

Rezultati 
‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS.

Kvalifikacije 

|-
!1
|15
| Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|1:18,685
|1:18,119
|1:19,509
|1
|-
!2
|23
| Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|1:19,325
|1:18,335
|1:19,856
|2
|-
!3
|14
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:18,674
|1:18,209
|1:19,868
|3
|-
!4
|9
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:18,886
|1:18,240
|1:20,091
|4
|-
!5
|17
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:18,530
|1:18,575
|1:20,216
|5
|-
!6
|22
| Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|1:18,957
|1:18,663
|1:20,289
|6
|-
!7
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:19,228
|1:18,591
|1:20,361
|7
|-
!8
|10
| Timo Glock
|Toyota
|1:19,198
|1:18,791
|1:20,490
|8
|-
!9
|4‡
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:19,010
|1:18,566
|1:20,715
|9
|-
!10
|7
| Fernando Alonso
|Renault
|1:19,167
|1:18,761
|1:20,741
|10
|-
!11
|3‡
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:19,148
|1:18,927
|
|11
|-
!12
|5
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:19,730
|1:19,308
|
|12
|-
!13
|2
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:19,732
|1:19,353
|
|13
|-
!14
|8
| Nelson Piquet Jr
|Renault
|1:19,555
|1:19,392
|
|14
|-
!15
|6
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:19,559
|1:19,448
|
|15
|-
!16
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|1:19,802
|
|
|16
|-
!17
|11
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:19,898
|
|
|17
|-
!18
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|1:19,909
|
|
|18
|-
!19
|1
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:19,917
|
|
|19
|-
!20
|12
| Sébastien Buemi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:20,236
|
|
|20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 15 ||  Sebastian Vettel || Red Bull-Renault
| 60
| 1:22:49,328
| 1
| 10
|-
! 2
| 14 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 60
| + 15,188 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 23 ||  Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes
| 60
| + 41,175 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 3 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 60
| + 45,043 s
| 11
| 5
|-
! 5
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 60
| + 45,915 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 22 ||  Jenson Button || Brawn-Mercedes
| 60
| + 46,285 s
| 6
| 3
|-
! 7
| 9 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 60
| + 1:08,307
| 4
| 2
|- 
! 8
| 4 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 60
| + 1:09,622
| 9
| 1
|-
! 9
| 10 ||  Timo Glock || Toyota
| 60
| + 1:09,823
| 8
|
|-
! 10
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes
| 60
| + 1:11,522
| 16
|
|-
! 11
| 17 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 60
| + 1:14,023
| 5
|
|-
! 12
| 8 ||  Nelson Piquet Jr || Renault
| 59
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| 5 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 59
| +1 krog
| 12
|
|-
! 14
| 7 ||  Fernando Alonso || Renault
| 59
| +1 krog
| 10
|
|- 
! 15
| 6 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 59
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| 1 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 59
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Mercedes
| 59
| +1 krog
| 18
|
|-
! 18
| 12 ||  Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari
| 59
| +1 krog
| 20
|
|-
! Ods
| 11 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 37
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| 2 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 36
| Trčenje
| 13
|
|}

Opombe in reference 

Formula 1 sezona 2009
2009